Canal 17 puede referirse a:
 Pax TV, canal de televisión del Perú.
 TV Cámara, canal de televisión de Paraguay.

Canales de televisión por número